

Cinema
Il dubbio – film del 1921 diretto da Edoardo Bencivenga
Il dubbio (The Naked Edge) – film del 1961 diretto da Michael Anderson
Il dubbio (La duda) – film del 1972 diretto da Rafael Gil
Il dubbio (Doubt) – film del 2008 diretto da John Patrick Shanley
Il dubbio - Un caso di coscienza (Bedun-e tārikh, bedun-e emzā) – film del 2017 diretto da Vahid Jalilvand

Altro
Il dubbio – saggio di Luciano De Crescenzo
Il dubbio (Doubt) – dramma teatrale di John Patrick Shanley
Il Dubbio – quotidiano italiano